Der Ehime Football Club (jap. FC, Ehime Futtobōrukurabu), kurz Ehime FC (japanisch FC) genannt, ist ein japanischer Fußballclub aus Matsuyama, der Hauptstadt der Präfektur Ehime. Aktuell spielt der Verein in der dritten japanischen Liga, der J3 League.

Geschichte 
Der Verein wurde im Jahr 1970 als Matsuyama Soccer Club gegründet und benannte sich im Jahr 1995 in Ehime Football Club um. Lange Zeit spielte der Verein in der regionalen oder präfekturalen Liga, da Matsuyama in der Japan Soccer League durch die Werksmannschaft des ansässigen Unternehmens Teijin vertreten wurde.

Im Jahr 2003 gelang der Aufstieg in die Japan Football League. Nach dem Gewinn der JFL-Meisterschaft 2005 spielt Ehime in der J. League Division 2.

Am 28. November 2007 gelang Ehime ein Achtungserfolg mit einem 2:0-Auswärtssieg über den amtierenden Gewinner der AFC Champions League, die Urawa Red Diamonds, in der vierten Runde des nationalen Pokals.

2008 übernahm der Ehime F.C. den Ehime Shimanami F.C. als Reservemannschaft, welcher seitdem als Ehime F.C. Shimanami aufläuft.

Erfolge 
 Aufstieg in die Japan Football League: 2003
 Meister Japan Football League: 2005

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Ningineer Stadium in Matsuyama in der Präfektur Ehime aus. Das Stadion, deren Besitzer die Präfektur Ehime ist, hat ein Fassungsvermögen von 20.000 Zuschauern. Betrieben wird die Sportstätte von der NINGINEER Network Co.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: März 2023

Trainerchronik

Saisonplatzierung 

JFL: Japan Football League (4. Ligaebene)

SSL: Shikoku Soccer League (5. Ligaebene)

Weblinks 

 Offizielle Website (japanisch)
 
 
 
 Ehime FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
 
Gegründet 1970
Organisation (Präfektur Ehime)